Goldammer ist
 der Name einer Vogelart, siehe Goldammer

Goldammer oder von Goldammer ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Goldammer (1893–1959), deutscher Drucker und Zeitungsverleger
 Fedor von Goldammer (1809–1862), Bürgermeister von Grevenbroich 1839 bis 1850
 Frank Goldammer (* 1975), deutscher Schriftsteller
Franz Goldammer (1876–1919), deutscher Chirurg, Hochschullehrer und Stabsarzt
 Giulia Goldammer (* 1993), deutsch-italienische Schauspielerin
 Karl Goldammer (1950–2020), österreichischer Maler
 Klaus Goldammer (* 1952), deutscher Marathonläufer
 Kurt Goldammer (1916–1997), deutscher Religionswissenschaftler und Paracelsus-Forscher
 Pamela Goldammer, schwedische Maskenbildnerin
 Peter Goldammer (1921–2014), deutscher Literaturhistoriker und Lektor
 Tom Goldammer (* 1965), deutscher Meeresbiologe und Hochschullehrer für Molekularbiologie und Genetik der Fische

Siehe auch:
 Guldhammer
 Goldhammer